William Russell House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 William Russell House (Lewes, Delaware), NRHP-ID 77000395
 William Russell House (Crystal Falls, Michigan), NRHP-ID 83003746